Breno steht für:

 Breno TI, eine Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Kreis Breno, einen Kreis im Kanton Tessin, Schweiz
 Breno (Lombardei), eine Gemeinde in der Region Lombardei, Italien
 Breno (Vorname), einen portugiesischen männlichen Vornamen (mit Namensträgern) 

Breno ist der Name oder ein Teil des Namens folgender Personen:
 Breno (Fußballspieler) (Breno Vinícius Rodrigues Borges; * 1989), brasilianischer Fußballspieler (u. a. FC Bayern München, FC São Paulo)

Siehe auch:

 Brenno
 Brénod